Paradrina paradoxa är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1966. Paradrina paradoxa ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
paradoxa